Ташке́нтська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Ташкент, столиці Узбекистану.

 Ташкентська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ташкентська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ташкентська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ташкентська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці